NFA steht für:

 Eritreischer Nakfa
 Nachrichten für Außenhandel, eine Publikation der MBM Martin Brückner Medien GmbH
 Namibia Football Association, der namibische Fußballverband
 Finanzausgleich (Schweiz), Nationaler Finanzausgleich der Schweiz
 National Futures Association, eine US-amerikanische Behörde zur Regulation von Derivatemärkten
 Neugestaltung des Finanzausgleichs und der Aufgabenteilung, eine Schweizer Föderalismusreform von 2004
 Nichtdeterministischer endlicher Automat
 Nichtfunktionale Anforderung, siehe Anforderung (Informatik) #Klassifikation nichtfunktionaler Anforderungen
 Nigeria Football Association, der frühere Name des Fußballverbandes von Nigeria, der Nigeria Football Federation
 Air Norway (ICAO-Code), norwegische Fluggesellschaft
 North Flying (ICAO-Code), dänische Fluggesellschaft
 Notfallambulanz, Notfallaufnahme siehe Notaufnahme

NFA